Эль — многозначный термин.

 Эль — 13-я буква русского алфавита (называемая также «лю́ди» в других кириллических алфавитах).
 Эль (L) — 12-я буква латинского алфавита.
 Эль — одно из имён Бога-творца в западносемитской мифологии.
 Эль — один из видов пива.
 Эль — специфическая форма организации государства у средневековых тюрко-монгольских народов.
 Эль (аль) — определённый артикль в арабском языке.
 Эль () — определённый артикль мужского рода в испанском языке.
 Эль — традиционное сельское поселение у карачаевцев.

Персоналии 
 Эль, Анри (1873—1901) — французский стрелок из лука, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Эль, Давид Моисеевич (1928—2018) — духовный глава караимских общин Украины.
 Эль, Эузебио (1827—1903) — итальянский физиолог.
 Эль, Дженнифер (род. 1969) — британо-американская актриса театра и кино.
 Эль, Луи Фердинанд Младший (1648—1717) — французский художник.
 Эль, Луи Фердинанд Старший (1612—1689) — французский художник.
 Эль, Фердинанд (1570—1637) — французский художник.

См. также 
 Elle (произносится Элль) — журнал о моде
 Эль-Дорадо (значения)
 Эль-Класико
 ЭЛ
 L (значения)
 Аль (значения)